Вальтер Геллібранд (1832—1909) — політик в колоніальній Тасманії, президент тасманійської Законодавчої ради з 1884 по 1889 роки.
 Генрі Геллібранд (1597—1637) — англійський математик, відомий завдяки своїй праці про магнітне поле Землі.
 Паула Ґеллібранд (1898—1986) — одна з улюблених моделей Сесіла Бітона, яку її сучасники називали «найкрасивішою жінкою в Європі».